Wielka przygoda (film 1952) – czechosłowacki film z 1952 
 Wielka przygoda (film 1953) – szwedzki film z 1953